{{Info/Single
 |nome           = Diamante
 |imagem         =
 |imagem_tamanho =
 |imagem_legenda = 
 |artista        = Damares
 |álbum          = Diamante
 |lançado        = 21 de outubro de 2010
 |formato        = vídeo, download digital
 |A-side         = 
 |B-side         = 
 |gravado        = Estúdio Vibe
 |gênero         = gospel, música cristã contemporânea
 |duração        = 6:15
 |gravadora      = Sony Music
 |compositor     = Agailton Silva
 |letrista       = 
 |produtor       = Melk Carvalhedo
 |certificação   = 
 |gravado_vídeo  = 
 |director       = 
 |duração_vídeo  = 
 |orçamento      = 
 |lançado_vídeo  = 
 |último single  = Um Novo Vencedor (2010)
 |este single    = Diamante (2010)
 |próximo single = O Maior Troféu (2013)
 |miscelâneo     = 
}}Diamante é o segundo single'' gravado pela cantora cristã brasileira Damares, registrada no álbum de Diamante, lançado em 21 de dezembro de 2010. Sendo que esse single é a carro-chefe do oitavo álbum da cantora.

Faixa

Singles de Damares
Singles de 2010
Gospel no Brasil